Tav (letter), de tweeëntwintigste en laatste letter uit het Hebreeuws alfabet
Tweede Algemene Waterpassing, de referentiehoogte waartegenover hoogtemetingen in België worden uitgedrukt